«Безкро́вна му́за» — другий студійний альбом гурту «Тиранія». Записаний наприкінці січня 2012 року на лейблі «Wolfshade Records». До альбому увійшов сингл «Жертвенник».

Склад гурту на момент запису 
 Богдан Торчило — вокал
 Марія Сінчук — вокал
 Валентин Вишневський — гітара та аранжування
 В'ячеслав Пілат — бас-гітара
 Роман Ковальчук — клавішні
 Віталій Попов — ударні

Список композицій

Джерела 

Альбоми гурту Тиранія